Pardal — ave
Pardal (futebolista) — jogador de futebol
Professor Pardal — personagem fictício da Walt Disney Company
Pardinho & Pardal — dupla de cantores de música sertaneja
Pardalo — ser mitológico português

Desambiguações de antropônimos